Алнаши — топоним в Удмуртии:

 Алнаши — село, административный центр Алнашского района Удмуртии.
 Железнодорожная станция Алнаши — населённый пункт в Алнашском районе Удмуртии.
 Алнаши — ж.-д. станция в Удмуртии.

См. также

 Верхние Алнаши